So cosa hai fatto – romanzo del 1973
So cosa hai fatto – film del 1997
So cosa hai fatto – serie televisiva del 2021